Михаил Одоевский:
 
 Одоевский, Михаил Юрьевич — гвардии подполковник